Pour des raisons techniques, J# redirige ici. Pour le langage de programmation, cf. J sharp.

La lettre J peut faire référence à :
Lettre J, la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.
Lettre Ј, lettre de l'alphabet cyrillique serbe empruntée à l'alphabet latin.
Lettre Ϳ, lettre de l'alphabet grec empruntée à l'alphabet latin.

Informatique 
 J#, un langage de programmation de Microsoft ;
 Langage J, un autre langage de programmation.

Phonétique 
 [j] représente, en alphabet phonétique international, la consonne spirante palatale voisée.
 [ʝ] représente, en alphabet phonétique international, la consonne fricative palatale voisée.
 [ɟ], qui peut être vu comme un j modifié, représente, en alphabet phonétique international, la consonne occlusive palatale voisée.
 [ʄ], qui peut être vu comme un ɟ modifié, représente, en alphabet phonétique international, la consonne occlusive injective palatale.
 Le diacritique [ʲ] est très utilisé pour représenter la palatalisation.

Physique et chimie 
 J, le symbole du joule.
 j, l'unité imaginaire dans les mathématiques appliquées à l'électricité à la place de i ;
 j, parfois utilisé pour noter les courants en électronique de puissance.
 , la Densité de courant
 J, parfois utilisé en mécanique du solide pour nommer le moment d'inertie.

Mathématiques 
 j désigne l'unique racine cubique complexe de 1 dont la partie imaginaire est strictement positive.

Autre 
 Canal J, une chaîne de télévision française, diffusée sur le câble et le satellite ;
 Infiniti J est une automobile vendue de 1992 à 1997 ;
 J, Japon, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Jour J, expression désignant le premier jour d'une opération militaire de grande ampleur et préparée de longue date, tel que le  qui a vu la mise en action de l'opération Overlord déclenchant le débarquement de Normandie.
 L'expression "J" représente la défaite au Jeu.
 Jota, le nom de la lettre en espagnol et en portugais.
 L'agent J, personnage principal de la trilogie Men in Black.
Le J peut également être utilisé comme diminutif de joint.
J abréviation du document  jahviste.  l'une des sources proposées pour la Torah dans l'hypothèse documentaire.